

Села:
 Аврамівка — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Аврамівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Аврамівка — Черкаська область, Уманський район

Річка:
 Аврамівка — річка у Полтавській області, права притока річки Хоролу

Аврамівка — селище, Могильовська область, Шкловський район

Аврамівка () — село, Амурська область, Завітінський район